Cansjera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cansjera ingår i familjen Opiliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Cansjera